Leutra ist geographischer Name bzw. Namensbestandteil:

Ortsteil:
 Leutra (Jena), ein Stadtteil von Jena, Thüringen

Gewässer:
 Leutra, der Abfluss der Leutraquelle in Weimar in die Ilm (zur Saale), Thüringen
 Leutra (Saale) – zwei Zuflüsse der Saale in Jena, Thüringen; flussabwärts:
 Leutra (Saale, Maua), linker Zufluss im Stadtteil Maua
 Leutra (Saale, Jena), linker Zufluss in der Stadtmitte; davon abgeleitet der Leutragraben in Jena

Siehe auch:
 Leuktra
 Leutraer Störungszone
 Leutratal und Cospoth